André (francouzsky Ondřej) může znamenat:

 André, odrůda vinné révy

místopisný název
 Mons André, hora na odvrácené straně Měsíce

příjmení
 Albert André (1869–1954), francouzský malíř
 Carl Andre (* 1935), americký minimalistický sochař a básník
 Fabrizio De André (1940–1999), italský písničkář
 Charles André (1841–1921), francouzský architekt
 Christian Karl André (1723–1831), německý osvícenský učitel, přírodovědec a zemědělec
 Lona Andre, vlastním jménem Launa Andersonová (1915–1992), americká herečka
 Joseph André (1908–1973), belgický katolický kněz, Spravedlivý mezi národy
 Maurice André (1933–2012), francouzský trumpetista
 Yves-Marie André (Père André; 1675–1764), francouzský filozof, spisovatel, matematik a jezuita

rodné jméno
 Seznam článků začínajících na „André“

Související články 
 Andrej

Externí odkazy